

Presentación previa 
Marsel İlhan fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en cuartos de final ante su compatriota Konstantin Kravchuk.

Aslan Karatsev derrotó en la final a Konstantin Kravchuk.

Cabezas de serie 

  Marsel İlhan (Cuartos de final)
  Andrey Kuznetsov (Segunda ronda)
  Illya Marchenko (Primera ronda)
  Michał Przysiężny (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Yevgueni Donskoi ''(Cuartos de final)
  Jürgen Zopp ''(Segunda ronda)
  Konstantin Kravchuk ''()
  Andrea Arnaboldi ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Kazan Kremlin Cup 2015